Kuussuasik bezeichnet:
 Kuussuasik (Fluss, Qunnerit), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuussuasik (Fluss, Saqqaa, mittig) (auch Niaqornakasiip Kuua), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuussuasik (Fluss, Saqqaa, nördlich), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuussuasik (Fluss, Saqqaa, südlich), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuussuasik (Fluss, Narsaq), Fluss im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kuussuasik (Fluss, Qaqortoq), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland